Кънчев може да се отнася за:

 Ангел Кънчев (1850-1872), български революционер
 Михаил Кънчев (1863-30.09.1923), комунистически функционер
 Николай Кънчев, български писател
 Николай Кънчев (р.1960), български телевизионен водещ
 Цветелин Кънчев (р. 1967), лидер на партия Евророма